Kurt Elshot (1977), Nederlands-Surinaams voetballer
 Mitchell Elshot (1995), Nederlands-Surinaams voetballer